

Красна Нива — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область

Красна Нива — селище, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Красна Нива — присілок, Великоігнатовський район, Мордовія
 Красна Нива — село, Шадрінський район, Курганська область